Marseille  o Marsella 
 Marseille-en-Beauvaisis, municipi francès al departament de l'Oise 
 ATP Marseille o torneig de Marsella, competició de tennis que es disputa anualment sobre pista dura a Marsella, França 
 Cantó de Marseille-en-Beauvaisis, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise) 
 Cantó de Marseille-La Belle-de-Mai, cantó francès al districte de Marsella (departament de les Boques del Roine) 
 Hans-Joachim Marseille (1919 - 1942), pilot de caça de la Luftwaffe i as de l'aviació durant la Segona Guerra Mundial
 Olympique de Marseille, club de futbol francès de la ciutat de Marsella